Karl Krahl ist der Name folgender Personen:

* Karl Krahl (Genealoge) (auch Carl Krahl; 1819–1891), deutsch-österreichischer Genealoge und Heraldiker
 Karl-Heinz Krahl (1908–1992), deutscher Theaterregisseur, Dramaturg und Intendant